Augusta Vera Duthie – botanica e micologa sudafricana 
 Niall Duthie – scrittore scozzese
 Thomas Henry Duthie – imprenditore sudafricano
 William Duthie Morgan – generale britannico